

História 
 Clementina da Áustria — arquiduquesa da Áustria
 Clementina da Bélgica — princesa da Bélgica
 Clementina Carneiro de Moura — pintora e professora portuguesa
 Clementina de Jesus — cantora brasileira
 Clementina de Orléans — princesa de Orleães

Geografia 
Clementina (São Paulo) — município brasileiro

Outros 
252 Clementina — asteroide
Tangerina — fruto cítrico também chamado clementina, embora por vezes se aplique esta designação apenas a uma variedade

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos